Руба́нов () — посёлок, расположенный на территории Варвинского района Черниговской области (Украина).

История 
 В 1862 году на владельческом хуторе 3 стана Лохвицкого уезда Полтавской губернии Рубанов было 4 двора где жило 18 человек (7 мужского и 11 женского пола)

 Есть на карте 1869 года

 Согласно переписи УССР 1989 года численность населения посёлка составляла 7 человек, из которых 3 мужчины и 4 женщины.

 Согласно переписи населения Украины 2001 года в поселке жило 7 человек. 100 % населения указало своим родным языком украинский.

Примечания 

Населённые пункты Варвинского района